Сен-Фирмен — топоним:

 Сен-Фирмен — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Сен-Фирмен — коммуна во Франции, в департаменте Мёрт и Мозель.
 Сен-Фирмен — коммуна во Франции, в департаменте Ньевр.
 Сен-Фирмен — коммуна во Франции, в департаменте Сона и Луара.
 Сен-Фирмен — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы

См. также 
 Сен-Фирмен-де-Буа — коммуна во Франции, в департаменте Луаре.
 Сен-Фирмен-де-Пре — коммуна во Франции, в департаменте Луар и Шер.
 Сен-Фирмен-сюр-Луар — коммуна во Франции, в департаменте Луаре.